Басистов — фамилия.

 Басистов, Анатолий Георгиевич (1920—1998) — советский учёный и конструктор в области радиотехники и электроники.
 Басистов, Николай Иванович — политик, депутат Верховного Совета БАССР восьмого созыва.
 Басистов, Павел Ефимович (1823—1882) — российский педагог.